"Slavsya!", () é uma canção patriótica russa composta por Mikhail Glinka em 1836.

Letra 

Canções de 1836
Composições corais
Canções da Rússia